Jan Kubiš – organizator zamachu na Reinharda Heydricha
 Ján Kubiš – sekretarz generalny OBWE